Brouillage peut faire référence à :

 Brouillage et déception radar
 Brouillage radio